Замок Дернек, также называемый Дегенек (Degeneck) — средневековый замок недалеко от Мюнцдорфа (город Хайинген), в немецкой федеральной земле Баден-Вюртемберг.

История 
Замок был выстроен около 1350 г. Дегенхардтом фон Гундельфинген, представителем влиятельного в регионе дворянского рода. В этот период была возведена мощная защитная стена, и сегодня определяющая облик постройки, вместе с интегрированной оборонительной башней. Во время последовавших перестроек в них были обустроены жилые помещения.

С пресечением рода фон Гундельфинген в 1546 г. Дернек сменил множество владельцев, до тех пор пока в 1768 г. не перешёл к князьям фон Фюрстенберг, при которых были построены прочие находящиеся в замке здания.

В 1828 г. замок стал вюртембергским владением, и использовался управлением лесного хозяйства вплоть до 1965 г.

В 1967—1968 гг. была проведена комплексная реставрация и приспособление замка для целей Общества Швабского Альба (нем. Schwäbischer Albverein).

Современное использование 
Замок открыт для свободного посещения. В его стенах располагается небольшой ресторан и гостиница Общества Швабского Альба.

Литература 
 Günter Schmitt: Burgenführer Schwäbische Alb, Band 2: Alb Mitte-Süd — Wandern und entdecken zwischen Ulm und Sigmaringen. Biberacher Verlagsdruckerei, Biberach an der Riß 1989, ISBN 3-924489-45-9, S. 193—200;
 Christoph Bizer, Wilhelm Gradmann: Burgen und Schlösser der Schwäbischen Alb. DRW-Verlag, Leinfelden-Echterdingen 1994, ISBN 3-87181-284-6;
 Alexander Antonow: Burgen des südwestdeutschen Raums im 13. und 14. Jahrhundert — unter besonderer Berücksichtigung der Schildmauer. Verlag Konkordia, Bühl/Baden 1977, ISBN 3-7826-0040-1, S. 134—136;

Ссылки 
 Реконструкция изначального облика замка 

Замки Баден-Вюртемберга
Достопримечательности Баден-Вюртемберга